Miejscowości w Polsce:
 Szabda – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica
 Szabda – osada leśna (leśniczówka) w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica
 Szabda – dawna gromada